Turner House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Turner House (Arkansas), ID-Nr. 82000932
 Turner House (Kentucky), ID-Nr. 88003338
 Turner House (Michigan), ID-Nr. 70000277